Adamski (ur. 1967) – pseudonim Adama Tinleya, brytyjskiego muzyka house i techno
 Adam Adamski (ur. 1976) – polski kulturysta i model
 Andrzej Adamski (ur. 1939) – polski szachista
 Edward Adamski (1867–1926) – generał brygady Wojska Polskiego
 Feliks Adamski (1897–1940) – polski żołnierz, kawaler VM, ofiara zbrodni katyńskiej
 Filip Kamil Adamski (ur. 1983) – niemiecki wioślarz
 Franciszek Adamski (1901–1940) – polski instruktor wf, porucznik WP i ofiara zbrodni katyńskiej
 Franciszek Adamski (ur. 1930) – polski socjolog, pedagog społeczny i profesor nauk humanistycznych
 Ignacy Adamski (1886–1940) – polski lekarz, major WP i ofiara zbrodni katyńskiej
 Ireneusz Adamski (ur. 1974) – polski piłkarz, obrońca
 Jakub Adamski (ur. 1987) – polski lekkoatleta, sprinter
 Jan Adamski (ur. 1923) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Jan Adamski (ur. 1943) – polski szachista, mistrz Polski z 1982
 Jerzy Adamski (1937–2002) – polski bokser
 Jerzy Adamski (1922–2001) – krytyk literacki i teatralny, tłumacz, eseista, pisarz i pedagog
 Jerzy Adamski (ur. 1951) – polityk, senator
 Łukasz Adamski – historyk
 Łukasz Adamski (ur. 1981) – piłkarz, pomocnik
 Marcin Adamski (ur. 1975) – polski piłkarz
 Stefan Adamski (ur. 1954) – publicysta, alterglobalista, współzałożyciel Stowarzyszenia ATTAC Polska
 Stanisław Adamski (1875–1967) – ksiądz, działacz polityczny i społeczny
 Stanisław Adamski (1897–1940) – polski legionista, działacz POW, major WP i ofiara zbrodni katyńskiej
 Tomasz Adamski (ur. 1963) – muzyk, poeta, lider zespołu Siekiera
 Wiesław Adamski (1947–2017) – polski artysta rzeźbiarz
 Włodzimierz Adamski (ur. 1953) – polski aktor filmowy i teatralny
 Wojciech Maksymilian Adamski (1796–1841) – lekarz, botanik.